Bernays (deutsche Aussprache: []) ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bernays (1823–1892), englischer Lebensmittelchemiker
 Edward Bernays (1891–1995), US-amerikanischer Public-Relations-Forscher, Urenkel von Isaak Bernays
 Hermann Uhde-Bernays (1873–1965), deutscher Germanist und Kunsthistoriker
 Isaak Bernays, auch Chacham Isaak Bernays (1792–1849), deutscher Rabbiner, Vorreiter der modernen Orthodoxie
 Jacob Bernays (1824–1881), deutscher klassischer Philologe, Sohn von Isaak Bernays
 Karl Ludwig Bernays (1815–1876), deutscher Journalist
 Ludwig Bernays (* 1924), schweizerischer klassischer Philologe und Übersetzer
 Marie Bernays (1883–1939), deutsche Politikerin
 Martha Freud (geb. Bernays), Ehefrau von Sigmund Freud, Enkelin von Isaak Bernays
 Michael Bernays (1834–1897), deutscher Germanist, Goethe-Forscher, Sohn von Isaak Bernays
 Paul Bernays (1888–1977), Mathematiker und Logiker
 Ulrich Bernays (1881–1948), deutscher Altphilologe und Vorkämpfer der Volkshochschule

Siehe auch:
 Neumann-Bernays-Gödel-Mengenlehre
 Berneis